Dit is een lijst van planetoïden 23101-23200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23101) - || 1999 XP164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (23102) - || 1999 XA168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (23103) - || 1999 XK169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (23104) - || 1999 XK182|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (23105) - || 1999 XN184|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (23106) - || 1999 XM191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (23107) - || 1999 XA242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (23108) - || 1999 YP9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23109) - || 1999 YD13|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (23110) Ericberne || 2000 AE || 2 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (23111) Fritzperls || 2000 AG || 2 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (23112) - || 2000 AG3 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23113) - || 2000 AE13 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23114) - || 2000 AL16 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23115) - || 2000 AS18 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23116) - || 2000 AW22 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23117) - || 2000 AC25 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23118) - || 2000 AU27 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23119) - || 2000 AP33 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23120) Paulallen || 2000 AP0|| 5 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (23121) - || 2000 AP51 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23122) - || 2000 AU52 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23123) - || 2000 AU57 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23124) - || 2000 AW82 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23125) - || 2000 AK94 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23126) - || 2000 AK95 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23127) - || 2000 AV97 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23128) - || 2000 AQ98 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23129) - || 2000 AO100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23130) - || 2000 AZ106|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23131) - || 2000 AS128|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23132) - || 2000 AT131|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23133) - || 2000 AO139|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23134) - || 2000 AU142|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23135) - || 2000 AN146|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23136) - || 2000 AD148|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23137) - || 2000 AV148|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23138) - || 2000 AV150|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23139) - || 2000 AP151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23140) - || 2000 AW154|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23141) - || 2000 AB163|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23142) - || 2000 AM165|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23143) - || 2000 AZ177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23144) - || 2000 AY182|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23145) - || 2000 AB187|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23146) - || 2000 AM200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23147) - || 2000 AQ228|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23148) - || 2000 AR242|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23149) - || 2000 AF244|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23150) - || 2000 AG244|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23151) - || 2000 BH27 || 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (23152) - || 2000 CS8 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23153) - || 2000 CH46 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23154) - || 2000 CL58 || 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23155) - || 2000 CK86 || 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23156) - || 2000 DM3 || 28 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (23157) - || 2000 DH19 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23158) - || 2000 DN99 || 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (23159) - || 2000 EB58 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (23160) - || 2000 EN201|| 13 maart 2000 || LINEAR
|-
| (23161) - || 2000 FS3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (23162) - || 2000 FX48 || 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (23163) - || 2000 FG49 || 30 maart 2000 || LINEAR
|-
| (23164) - || 2000 GR73 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (23165) - || 2000 GO81 || 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (23166) Bilal || 2000 GE104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (23167) - || 2000 GL124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (23168) - || 2000 GZ136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (23169) - || 2000 GK174|| 5 april 2000 || LONEOS
|-
| (23170) - || 2000 GZ178|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (23171) - || 2000 HF10 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (23172) - || 2000 HU22 || 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (23173) - || 2000 HF26 || 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (23174) - || 2000 HM40 || 30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (23175) - || 2000 HL87 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (23176) - || 2000 JK44 || 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (23177) - || 2000 JD58 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (23178) - || 2000 KJ21 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (23179) - || 2000 KF28 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (23180) - || 2000 KH57 || 28 mei 2000 || LONEOS
|-
| (23181) - || 2000 LP20 || 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (23182) - || 2000 OV12 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (23183) - || 2000 OY21 || 28 juli 2000 || R. H. McNaught
|-
| (23184) - || 2000 OD36 || 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (23185) - || 2000 PQ7 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23186) - || 2000 PO8 || 6 augustus 2000 || W. G. Dillon
|-
| (23187) - || 2000 PN9 || 8 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23188) - || 2000 PJ20 || 1 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23189) - || 2000 PT23 || 2 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23190) - || 2000 QP29 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23191) - || 2000 QD45 || 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23192) - || 2000 QN122|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23193) - || 2000 QK181|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (23194) - || 2000 RF1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (23195) - || 2000 RA58 || 7 september 2000 || Spacewatch
|-
| (23196) - || 2000 RY59 || 5 september 2000 || K. Korlević
|-
| (23197) - || 2000 RA62 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (23198) - || 2000 RL68 || 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (23199) - || 2000 RB92 || 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (23200) - || 2000 SH3 || 20 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten